Dmitri Frolov - en russe :  (Dmitrij Frolov) - (né le  à Temirtaou en République socialiste soviétique kazakhe) est un joueur professionnel de hockey sur glace soviétique puis russe devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière avec le Dinamo Kharkiv dans la Vyschaïa liga en 1985. Il est repêché en , en  au total par les Flames de Calgary au repêchage d'entrée 1990 de la Ligue nationale de hockey. Il remporte le championnat d'URSS 1991 puis la MHL 1992. Il décroche la Serie A avec le HC Devils Milan. Il a également évolué en Allemagne et en Autriche. Il met un terme à sa carrière en 2005 après une saison avec le Barys Astana au Kazakhstan.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1985-86|| Dinamo Kharkiv || Vyschaïa liga|| 17|| 0|| 0|| 0|| 12|| || || || || 
|-
| 1986-87|| Dinamo Kharkiv|| Vyschaïa liga || 48|| 2|| 5|| 7|| 34|| || || || || 
|- 
| 1987-88|| Dinamo Riga|| URSS|| 51|| 7|| 9|| 16|| 28|| || || || || 
|-
| 1988-89|| Dinamo Riga|| URSS || 43|| 2|| 4|| 6|| 23|| || || || || 
|-
| 1989-90|| Dinamo Moscou|| URSS|| 45|| 2|| 9|| 11|| 18|| || || || || 
|-
| 1990-91|| Dinamo Moscou|| URSS || 46|| 5|| 7|| 12|| 26|| || || || || 
|- 
| 1991-1992|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 26|| 0|| 4|| 4|| 12|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 28|| 1|| 10|| 11|| 6||6 || 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1993-94|| HC Devils Milano|| Serie A|| 28|| 1|| 23|| 24|| 18|| || || || || 
|-
| 1994-95|| HC Devils Milano|| Serie A|| 29|| 5|| 14|| 19|| 41|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| EHC Lustenau|| Autriche|| 30|| 1|| 23|| 24|| 10|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Wedemark Scorpions|| DEL|| 47|| 2|| 14|| 16|| 20|| 8|| 0|| 1|| 1|| 6
|- 
| 1997-1998|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 39|| 1|| 9|| 10|| 12|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Avangard Omsk|| Superliga|| 25|| 0|| 3|| 3|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 1999-2000|| CSKA Moscou|| Superliga|| 17|| 0|| 0|| 0|| 12|| || || || || 
|-
| 2001-02|| Gazovik Tioumen|| Vyschaïa liga|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0|| || || || || 
|- 
| 2001-02|| MGU Moscou || Ligue d'Europe de l'Est|| 14|| 0|| 8|| 8|| 4|| || || || || 
|-
| 2004-05|| Barys Astana|| Pervaïa liga|| 36|| 4|| 7|| 11|| 10|| || || || || 
|- 
| 2004-05|| Barys Astana || Kazakhstan|| 16|| 1|| 2|| 3|| 12|| || || || ||

Au niveau international 

|1993||align="left"|Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 4||align="left"|  Médaille d'or
|- 
|1994||align="left"|Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 4||align="left"| Cinquième place
|-
|1995||align="left"|Championnat du monde || 6|| 0|| 4|| 4|| 6||align="left"| Cinquième place

Références

Voir aussi 

Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur du Barys Astana
Naissance en août 1966
Naissance en RSS kazakhe
Naissance à Temirtaw
Joueur du EHC Lustenau
Défenseur de hockey sur glace